Arnold Gingrich
Newton "Newt" (Leroy) Gingrich